Song Khê (Bắc Giang), een xã in de stad Bắc Giang, Vietnamese provincie Bắc Giang.
 Song Khê (Yên Dũng), een xã in het district Yên Dũng, Vietnamese provincie Bắc Giang.